Línea 720 (Buenos Aires) puede referirse a:

 Línea 720 del Partido de Tigre
 Línea 720 del Partido de General Pueyrredón